St. James Episcopal Church and Rectory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. James Episcopal Church and Rectory (Bozeman, Montana), NRHP-ID: 87001841
 St. James Episcopal Church and Rectory (Kittrell, North Carolina), NRHP-ID: 78001976